Unión de Centro puede referirse a los siguientes partidos políticos:

 Unión de Centro (Grecia), partido político fundado en Grecia en 1961 por Yorgos Papandréu.
 Unión de Centro (1993), partido político italiano fundado en 1993 sucesor del Partido Liberal Italiano.
 Unión de Centro (2002), partido político italiano centrista y democristiano fundado el 6 de diciembre de 2002.